Chiesa della Santa Trinità (Heliga Trefaldighetskyrkan) a Karlskrona (Svezia)
 Chiesa della Santa Trinità a Kingswood (Regno Unito)
 Chiesa della Santa Trinità (Dreifaltigkeitskirche) a Monaco di Baviera (Germania)
 Chiesa della Santa Trinità (Kościół Świętej Trójcy) a Varsavia (Polonia)

Pagine correlate 
 Chiesa della Trinità
 Chiesa della Santissima Trinità